Szustak ist der Name von

 Adam Szustak (* 1978), polnischer Geistlicher
 Erich Szustak (* 1907), deutsches SS-Mitglied, Mörder des Waldenburger Stadtbaurates Kuno Kamphausen,
 Paul Szustak, einer der Täter der Rieseberg-Morde